Мечеть Гаиля () — квартальная мечеть в микрорайоне Азино города Казани, Татарстан.

Название 
В переводе с татарского, мечеть Гаиля означает мечеть семьи или семейная мечеть.

История 
Построена в Советском районе, микрорайон Азино. Расположена по адресу: г. Казань, ул. Дж. Файзи, 2.

Церемония открытия мечети состоялась 8 августа 2013 года в день праздника Ураза-байрам.

Архитектура 
Здание мечети рассчитано на 300 человек, и возведено в соответствии со всеми требованиями шариата. Относится к типу двухзальной мечети.

Включает 2 минарета, высотой 34 метра, и купол, находящийся над главным молельным залом, высотой 20 метров.

Женская часть состоит из молельного зала, комнаты омовения, гардероба и учебного класса.

Мужская часть включает в себя молельный зал, комнаты омовения, учебный класс и гардероб.

Ссылки 

Ислам
Культовые сооружения, построенные в 2013 году в России
Мечети, построенные в 2013 году
2013 год в Татарстане